Der englische Ausdruck Bloodsuckers (dt.: Blutsauger) ist der Titel mehrerer Filme:
 ein US-amerikanischer Horrorfilm, siehe Bloodsuckers (1998)
 ein kanadischer Fernsehfilm von 2005, siehe Bloodsuckers (2005)
 ein Alternativtitel eines deutsch-spanischen Horrorfilms von 1967, siehe Das Geheimnis der Todesinsel  
 ein Alternativtitel eines britischen Horrorfilms von 1972, siehe Incense of the Damned

Bloodsuckers bezeichnet außerdem:
 ein Album der britischen Punk-Band The Varukers
 ein Lied der deutschen Metal-Band Die Krupps
 ein Lied der britischen Metal-Band Judas Priest